Paul Renaudin peut désigner :
 Paul Renaudin (1873-1964), écrivain catholique français ;
 Paul Renaudin (1864-1947), moine français de Solesmes, fondateur de l'abbaye de Clervaux au Grand-Duché de Luxembourg.